Bíró Dávid (1715–1775) piarista rendi tartományfőnök, gimnáziumi tanár
 Bíró Dávid (1953–) szociológus, fordító, nyelvtanár